Сент-Елен () — муніципалітет у Франції, у регіоні Бургундія-Франш-Конте, департамент Сона і Луара
 Сент-Елен () — муніципалітет у Франції, у регіоні Нова Аквітанія, департамент Жиронда
 Сент-Елен () — муніципалітет у Франції, у регіоні Окситанія, департамент Лозер
 Сент-Елен () — муніципалітет у Франції, у регіоні Лотарингія, департамент Вогези
 Сент-Елен () — муніципалітет у Франції, у регіоні Бретань, департамент Морбіан